Сюдюр-Тингейар (исл. Suður-Þingeyjarsýsla) — сисла на севере Исландии в регионе Нордюрланд-Эйстра. Площадь 11134 км² (первое место в стране), население около 600 чел. На западе граничит с сислой Эйяфьярдар (Eyjafjarðarsýsla), на северо-востоке — с сислой Нордюр-Тингейар (Norður-Þingeyjarsýsla), на востоке — с сислой Нордюр-Мула (Norður-Múlasýsla), на юге — с сислой Аурнес (Árnessýsla).

Сислы Исландии